Loanda kan syfta på följande platser:

Angola 

 Luanda (provins), 
 Município Luanda, kommun, 
 Luanda, huvudstaden,

Brasilien 

 Loanda (ort), Paraná, 
 Loanda (kommun), Paraná, 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar